Кристиан Тот (, ) — венгерский дзюдоист, чемпион Венгрии, призёр летней Универсиады, чемпионатов Европы и мира. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио.

Карьера 
Родился 1 мая 1994 года в городе Дармштадт (земля Гессен). Выступает в средней весовой категории (до 90 кг). Серебряный призёр (2008) и чемпион (2009—2010) Венгрии среди кадетов. Победитель первенства венгрии среди юниоров 2010—2011 годов. Победитель первенства Венгрии 2012 года среди молодёжи. Пять раз подряд (2011—2015) становился чемпионом Венгрии среди взрослых. Многократный победитель и призёр престижных международных турниров. Бронзовый призёр летней Универсиады 2019 года в Неаполе. Бронзовый (2014) и серебряный (2016) призёр чемпионатов Европы. Серебряный призёр чемпионата мира 2014 года в Челябинске.

На Олимпиаде в первой схватке победил кенийца , во второй проиграл китайскому дзюдоисту Чэну Сюньчжао и выбыл из дальнейшей борьбы, заняв итоговое 9-е место.

На чемпионате Европы 2021 года, который проходил в Лиссабоне, венгерский спортсмен в весовой категории до 90 кг сумел завоевать бронзовую медаль турнира.

На предолимпийском чемпионате мира 2021 года, который проходил в Будапеште (Венгрия), венгр завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 90 кг, победив в схватке за третье место монгольского спортсмена Гантулгын Алтанбагану.

Ссылки 

Чемпионы Венгрии по дзюдо
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Дзюдоисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года